Альберт Эдвард Нобл Уоллес (, 16 декабря 1872 — март 1928) — австралийский шахматист. Один из сильнейших шахматистов Австралии конца XIX в. Трижды становился чемпионом Австралии (в 1893, 1895 и 1896 гг.). Все три чемпионских титулах завоевал в матчах: в 1893 г. — с У. Крейном, в 1895 г. — с Ф. Эслингом, в 1896 г. — с Р. Л. Ходжсоном. Неоднократно участвовал в традиционных матчах по телеграфу между командами штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Уоллеса в базе Chessgames
 Личная карточка А. Уоллеса на сайте 365Chess
Шахматисты Австралии
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века